Моторкин — фамилия. Известные носители:
 Моторкин, Андрей Владимирович (1980) — российский дзюдоист.
 Моторкина, Ирина Викторовна (1957) — российский тренер по плаванию.